Nasavrky kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Nasavrky (ort i Tjeckien, lat 50,03, long 16,26), Pardubice, 
 Nasavrky (ort i Tjeckien, Okres Chrudim), Pardubice, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar